Tishrīn (abbreviazione di تشرين الاول tishrīn al-awwal 'ottobre'):
 guerra di Tishrin - la guerra d'ottobre
 università Tishrīn - una università siriana
 Tishrin Sporting Club - una società di calcio siriana
 palazzo di Tishrīn - il palazzo presidenziale siriano
 diga di Tishrin - una diga siriana
 Tishrīn - quotidiano siriano